Niwaella är ett släkte av fiskar. Niwaella ingår i familjen nissögefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nissögefiskar
Niwaella